23P kan syfta på:

 Brorsen-Metcalfs komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-58 - en rysk Progress farkost.